Markendorf ist ein Ortsname:

 Markendorf (Frankfurt (Oder)), Ortsteil der Stadt Frankfurt (Oder), Brandenburg
 Markendorf (Jüterbog), Ortsteil der Stadt Jüterbog, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Markendorf (Melle), Ort des Meller Stadtteils Buer, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
Siehe auch:
 Markdorf